Lester Peak ist der Name folgender Gipfel:

 Lester Peak (Antarktika), Gipfel der Edson Hills, Antarktika
 Lester Peak (Sierra Leone), Gipfel in Sierra Leone